Hemlandstoner kan syfta på:

 Hemlandstoner. En hälsning från modern Svea till dotterkyrkan i Amerika – en publikation av biskop Knut Henning Gezelius von Schéele
 Hemlandstoner / Andliga Sånger och Psalmer till Guds församlings tjenst (1891) – en psalmbok utgiven av C.A.V. Lundholm förlag
 Hemlandstoner i fjärranland – av Jakob Reinhold Backlund (1891–1996) från 1972 om en USA-emigrant som minns Nykarleby
 Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner – av Jakob Reinhold Backlund (1891–1996) från 1984
 Hemlandstoner för piano fyra händer – från 1862 av Josef Gungl (1810-1889)

Se även
 Hemlandssånger